

Населені пункти та їхні частини
 Покшивянка — село в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Покшивянка — село в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Покшивянка — частина міста Єдліна-Здруй в Валбжиському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки